Democracy International bezeichnet:
 Democracy International e. V., ein deutscher Verein mit internationaler Ausrichtung zur Förderung der direkten Demokratie
 Democracy International, Inc., eine US-Organisation die im Auftrag von Regierungen, Ministerien und Nichtregierungsorganisationen bei Demokratie- und Governanceprojekten berät und assistiert